00-tal kan syfta på:

00-talet (decennium) – det första årtiondet i varje århundrade.
 00-tal (musikstil) – en musikstil
00-talet – de första nio åren i den kristna tideräkningen, åren 1-9 e.Kr.
2000-talet (decennium) – första decennium  i betydelsen år 2000-2009
 00Tal – en svensk tidskrift om litteratur, konst och debatt, se 10tal.